Росас има више значења:

 Росас (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Росас (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Росас, Охаи (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Росас (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику